Jan Jönsson kan syfta på

Jan Jönsson (ryttare), född 1944
Jan Jönsson (partiledare), född cirka 1945, fd partiledare i Sveriges kommunistiska parti mellan 2002 och 2006
Jan Jönson, född 1947, skådespelare
Jan Jönsson (fotbollstränare), född 1960
Jan Jönsson (liberalerna), född 1978, politiker för Liberalerna

Se även
 Johannes Johannis